Wallentinyi Samu (1875–1930) irodalomtörténész, gimnáziumi tanár
 Wallentinyi Samu (1906–1968) újságíró, lapszerkesztő, költő, könyvkereskedő, antikvárius